Sitch ist der Familienname von:
 Julianne Sitch (* 1983), US-amerikanische Fußballspielerin
 Rob Sitch (* 1962), australischer Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Schauspieler und Comedian

Siehe auch:
 Sitsch (Begriffsklärung)
 Sytch
 Sycz